Ghislain ist: 
 ein männlicher Vorname, siehe Ghislain (Vorname)
 der Familienname folgender Personen:
 Charles Ghislain (* 1951), belgischer Botschafter
 Kervin Ghislain (* 1992), seychellischer Badmintonspieler

Siehe auch:
 Ghislaine